Александр Костинский:
 Костинский, Александр Михайлович (род. 1946) — русский и немецкий писатель, сценарист, иллюстратор.
 Костинский, Александр Юльевич (род. 1959) — инженер-физик, журналист, редактор «Радио Свобода».